Ручьи — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Новоуситовской волости.

Расположена у берега реки Великая, в 20 км к юго-востоку от посёлка Палкино и в 5 км к югу от деревни Новая Уситва.

Население 
Население — 52 человека (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района